Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2022—2023 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись впервые в канадском городе Калгари с 27 февраля по 5 марта 2023 года.

Место проведения 
В 2021 году ИСУ рассматривала три кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Предоставило ИСУ это право в шестой раз Канаде (Калгари). Столицы Белоруссии (Минск) и островного Китая (Тайбэй) были конкурентами канадского города.

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2022 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме юношей, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Квалификация на чемпионат

Представительство по странам 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2023 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2022 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Минимальная оценка за элементы  
Участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Юноши

Девушки

Парное катание

Танцы на льду

Медальный зачет 
Жирным шрифтом выделено наибольшее количество медалей.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте isuresults.com

Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Калгари
Ю
Чемпионаты мира в Канаде